Sołdany ist ein polnischer Ortsname:
 Sołdany, Ort im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Soldahnen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Sołdany (Biała Piska), untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Soldahnen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen